Pine River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pine River Township (Michigan)
 Pine River Township (Minnesota)